Натаревич — фамилия. Известные носители:
 
 Натаревич, Аркадий Михайлович (род. 1940) — художник, монументалист, витражист, сын М. Д. Натаревича.
 Натаревич, Михаил Давидович (1907—1979) — советский художник, живописец.